Зеньков — топоним и фамилия

Топонимы 
 Зеньков — город,  Зеньковский район,  Полтавская область, Украина

Фамилии 
 Зеньков, Владимир Павлович (1910—1949) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Зенькова, Ефросинья Савельевна